LFB peut désigner :
 le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB SA), un laboratoire pharmaceutique français ;
 Laurent-Frédéric Bollée, né en 1967, journaliste de sport automobile français ;
 la Ligue féminine de basket ;
 la  Ligue fédéraliste de Bretagne, un parti politique des années 1930, en Bretagne ;
 la London Fire Brigade, le corps des sapeurs-pompiers de Londres ;
  ;
 le Lycée Français de Barcelone, en Espagne ;